Агватеачи има више значења:
  Агватеачи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агватеачи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику